White Christmas steht für:
 White Christmas, Lied von Irving Berlin (1947)
 White Christmas (Musical), Musical nach Irving Berlin (2004)
 White Christmas, Originaltitel von Weiße Weihnachten (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Curtiz (1954)
 White Christmas, Originaltitel von Weiße Weihnacht, Episode der britischen Serie Black Mirror (2014)
 White Christmas (Süßspeise), traditionelle australische Süßspeise

Siehe auch:
 Weiße Weihnachten